Премия имени Н. Г. Чернышевского — научная награда Академии наук СССР, была учреждена в 1956 году с формулировкой «за выдающиеся научные работы в области общественных наук».
В соответствии с решением Президиума АН СССР 1959 года, определившим основные принципы присуждения наград, премию присуждали раз в три года.

Премия названа в честь выдающегося русского философа Николая Гавриловича Чернышевского.

Награждённые учёные

Примечания

Ссылки 
 Статья  на сайте философского факультета МГУ
Награды в области общественных наук
Чернышевского
Премия имени Н. Г. Чернышевского
Награды по алфавиту